Anton Viktorovitch Bourdassov - en russe :  (Anton Viktorovič Burdasov), et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il joue son premier match avec l'équipe première dans la KHL le  contre le Barys Astana.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé au sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway en 2009 et 2010. En , il est appelé pour participer à Coupe de Polésie, manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec la Russie B. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande pour un match des Oddset Hockey Games.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 29|| 10|| 5|| 15|| 10|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL || 21|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Belye Medvedi || MHL || 24|| 12|| 8|| 20|| 38|| 12|| 3|| 4|| 7|| 18
|-
| 2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 18|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Belye Medvedi || MHL || 28|| 18|| 16|| 34|| 34|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 7|| 8|| 15|| 16|| 16|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 3|| 10|| 13|| 14|| 14|| 3|| 3|| 6|| 26
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 21|| 2|| 4|| 6|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 9|| 8|| 17|| 20|| 20|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
|2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 40|| 14|| 17|| 31|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Avangard Omsk || KHL || 16|| 1|| 8|| 9|| 10|| 11|| 2|| 2|| 4|| 27
|-
|2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 37 || 17 || 8 || 25 || 12 || 11 || 4 || 2 || 6 || 8
|-
|2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 12|| 4|| 3|| 7|| 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||29 ||11 || 8 || 19 || 14 || 14 || 3 || 2 ||5 || 5
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 50|| 19|| 12|| 31|| 114|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||31 || 9|| 5|| 14|| 6|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 23|| 14|| 37|| 10|| 15|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41|| 23|| 19|| 42|| 14|| 16|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 48|| 19|| 27|| 46|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 2|| 6|| 0|| +1||align="left"| place

Références 

Naissance en mai 1991
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine